Mont Klamott steht für:
 Großer Bunkerberg, ein Trümmerberg im Volkspark Friedrichshain in Berlin (Ost), volkstümliche Bezeichnung 
 Herkulesberg, ein Trümmerberg in Köln, volkstümliche Bezeichnung
 Insulaner (Berg), ein Trümmerberg in Berlin (West), volkstümliche Bezeichnung
 Mont Klamott (Album), ein Musikalbum der Band Silly von 1983

Siehe auch:
 Monte Scherbelino
 Teufelsberg